Aulus Gabinius ist der Name folgender Personen:

* Aulus Gabinius († 48/47 v. Chr.), römischer Politiker und General
 Aulus Gabinius Secundus, römischer Politiker und Feldherr
 Aulus Gabinius Secundus (Suffektkonsul 43), römischer Politiker